Bartosz Majewski (ur. 8 grudnia 1997 w Elblągu) – polski koszykarz grający na pozycji rzucającego obrońcy, obecnie zawodnik zespołu Decka Pelplin. 

15 stycznia 2018 drużynie został wypożyczony z Trefla Sopot do Polfarmexu Kutno.

29 listopada 2019 został zawodnikiem GTK Gliwice. 3 grudnia 2020 został wypożyczony do I-ligowego zespołu Decka Pelplin.

Statystyki

W rozgrywkach krajowych

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na oficjalnej stronie PLK 
 Statystyki zawodnika na pzkosz.pl 

Polscy koszykarze
Koszykarze Trefla Sopot
Koszykarze Polfarmexu Kutno
Koszykarze SMS PZKosz Władysławowo
Koszykarze Decki Pelplin
Koszykarze GTK Gliwice
Ludzie urodzeni w Elblągu
Urodzeni w 1997